Pinka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Pinka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Hydrologie 
 Pinka, un affluent du Raab et un sous-affluent du Danube, en Autriche.